Ołęksandriwka () – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie bogoduchowskim. Położona jest bezpośrednio przy granicy z Rosją. W 2001 liczyła 1671 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie charkowskim